Józef Miaskowski (ur. 1744, zm. 1804) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny warszawski
 Józef Miaskowski (zm. 1833) – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego